Mistrzostwa Chorwacji Seniorów w Lekkoatletyce 2011 – zawody sportowe, które odbyły się w Zagrzebiu 30 i 31 lipca 2011 roku. Mistrzostwa Chorwacji miały charakter otwarty. W zawodach wzięli udział przedstawiciele 27 klubów lekkoatletycznych z terenu całej Chorwacji, a także zawodnicy ze Słowenii (11 osób), Bośni i Hercegowiny (7 osób), Węgier (1 osoba) oraz Włoch (1 osoba), jednak zgodnie z regulaminem obcokrajowcy nie byli klasyfikowani, ani nie otrzymywali medali. Łącznie do zawodów zostało zgłoszonych ponad 250 zawodników i zawodniczek. 

Podczas zawodów ustanowiono dwa rekordy Chorwacji seniorów w lekkoatletyce – Lisa Stublić w biegu na 5000 metrów poprawiła swój wcześniejszy rekord o prawie 18 sekund uzyskując czas 16:08,33, a Ivan Horvat o 4 centymetry poprawił swój rekord w skoku o tyczce, uzyskując wysokość 5 metrów i 30 centymetrów.

Wynik Horvata był jednocześnie jednym z dwóch rekordów Chorwacji juniorów w lekkoatletyce ustanowionym podczas tych zawodów. Drugą rekordzistką została Valentina Mužarić, która w pchnięciu kulą uzyskała wynik 15,74 m.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Bieg na 10 000 m przeprowadzono 26 marca 2011 roku w miejscowości Sinj.

Wieloboje 
Zawody w wielobojach rozegrano 7 i 8 maja 2011 roku w miejscowości Varaždin. Zwyciężczyni siedmioboju – Lucija Cvitanović ustanowiła wynikiem 5405 punktów rekord Chorwacji w tej konkurencji.

Chód sportowy 
Zawody w chodzie sportowym mężczyzn na 20 km i kobiet na 10 km rozegrano 16 kwietnia 2011 roku w Zagrzebiu. W tym samym mieście 26 marca 2011 roku przeprowadzono zawody w chodzie na 5000 m kobiet i mężczyzn.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Zawody w półmaratonie rozegrane zostały 18 września 2011 roku w miejscowości Varaždin.

Maraton 
Mistrzostwa Chorwacji w maratonie rozegrane zostały 9 października 2011 roku w Zagrzebiu.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 w Chorwacji
2011 w lekkoatletyce
2011
Zawody sportowe w Zagrzebiu